Орвил има више значења:
 Орвил (ТВ серија)
 Орвил (Алабама)
 Орвил (Охајо)